Deyang (prefectuur), een prefectuur in de Chinese provincie Sichuan
Deyang (stad), een stad in de Chinese provincie Sichuan
Deyang (tratsang), een tratsang ofwel college van het Tibetaanse klooster Drepung in Lhasa